Миколай Фірлей (воєвода краківський)
Миколай Фірлей (воєвода люблінський)
Миколай Фірлей (воєвода сандомирський)
Миколай Фірлей (гетьман)
Миколай Фірлей (маршалок)

Фірлеї